Порте́ль-де-Море́лья () — муниципалитет в Испании; входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Пуэртос. Занимает площадь 49,4 км². Население — 244 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Кастельона